Gemma Font Oliveras – calciatrice spagnola
 José Sosa Oliveras – ex cestista portoricano
 Marc Oliveras – sciatore alpino andorrano